Laszlo Tihanyi est un compositeur hongrois
 Lajos Tihanyi est un peintre hongrois
 Kálmán Tihanyi est un physicien hongrois

Homonymie de patronyme